Cette page présente le bilan saison par saison du Racing Besançon.

Lien externe
Site officiel du Racing Besançon

Besançon